Хоз — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хоз, Дов (1894—1940) — еврейский политик, деятель рабочего сионизма.
 Хоз, Шнеур Залман (1872—1939) — деятель сионистского движения.